Каинан — имя нескольких библейско-исторических личностей:

 Каинан (сын Еноса) — праотец, потомок Сифа.
 Каинан (сын Арфаксада) — потомок Ноя, внук Сима, упомянут в родословии Иисуса Христа.

См. также 
 Каин (значения)